Jan Hohenzollern (1493-1525) – wicekról Walencji
 Jan Hohenzollern (1513-1571) – margrabia brandenburski